У цьому переліку наведено економічні та/або політичні конфлікти або так звані «війни» між державами, прямо пов'язані із постачанням, продажем, використанням тощо природного газу.

—  
 Російсько-білоруський енергетичний конфлікт, 2006
 Білорусько-російський газовий конфлікт 2010 року

—  

 Газовий конфлікт між Російською Федерацією та Європейським Союзом 2020 року

—  
 Газові конфлікти між Росією й Україною:
 Українсько-російський газовий конфлікт 2005—2006
 Українсько-російський газовий конфлікт 2008—2009
 Російсько-українська газова війна 2013–14

Див. також 
 Українсько-російські відносини
 :Категорія:Газові конфлікти між Росією й Україною
 :Категорія:Україно-російські торговельні війни
 Пам'ятай про газ — не купуй російських товарів!

Див. також 
 Газпром

Конфлікти
Економіка
Політика
Газові конфлікти